Nepal
 Municipalità rurale di Annapurna – municipalità rurale del distretto di Kaski, nel Gandaki Pradesh
 Municipalità rurale di Annapurna – municipalità rurale del distretto di Myagdi, nel Gandaki Pradesh

Pagine correlate 
 Annapurna (disambigua)